Příjmení Lipský nebo Lipsky nosí více osobností:

 Ivana Jurná-Lipská – česká malířka
 Jaromíra Straková-Lipská (1920–2001) – česká sklářská výtvarnice
 Lubomír Lipský (1923–2015) – český herec, bratr Oldřicha a Matějův dědeček
 Matěj Lipský (* 1976) – český hudebník, vnuk Lubomíra a Oldřichův prasynovec
 Oldřich Lipský (1924–1986) – český scenárista, filmový režisér, bratr Lubomíra a Matějův prastrýc 
 Oldřich Lipský (sklář) (1922–1987) – český sklářský výtvarník
 Scott Lipsky (* 1981) – americký tenista
 Tomáš Lipský (* 1993) – český herec
 Zdeněk Lipský (* 1953) – český krajinný ekolog

Podobné názvy 
 Lipsko – německé město v Sasku
 Lipská hora – vrch nedaleko obce Lipany, dějiště Bitvy u Lipan
 Lipská hora (České středohoří) – vrch v Českém středohoří

Rozcestníky - příjmení